Mikes steht für:
 Mikes neues Auto, ein Animationsfilm aus dem Jahr 2002

Mikes ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Mikeš (1864–1929), tschechischer Musikpädagoge
 George Mikes (1912–1987), britischer Schriftsteller ungarischer Herkunft
 Janka Mikes (1866–1930), Hofdame der österreichischen Kaiserin Elisabeth
 Kelemen Mikes (1690–1761), Kammerdiener, Sekretär und engster Vertrauter des Fürsten Franz II. Rákóczi

Siehe auch:
 MIKES, das metrologische Institut in Finnland
 Mikesch

Abkürzung